Jaji, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Jají : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 Jají : capitale de la paroisse civile de Jají de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme